przeźrocze – (architektura) ozdobny otwór w ścianie
 przeźrocze – (fotografia) rodzaj materiału światłoczułego

Zobacz też 

 Przeźroczkowate – rodzina ryb